Castagnède kan syfta på:
 Castagnède, Haute-Garonne
 Castagnède, Pyrénées-Atlantiques